Tochiro Oyama (トチロー), conocido en español como Alfred Toshiro, es un personaje de ficción creado por Leiji Matsumoto. Aparece en muchos de los libros de manga de su creador y, de la misma manera, en muchas series de anime.

Historia 

Tochiro es el mejor amigo del Capitán Harlock y es un excelente mecánico y cocinero, además según parece, el constructor de la Arcadia. Es un hombre muy corto de estatura, pero con una genialidad increíble.

Conoció a Harlock en una batalla y decidió llevar a Tochiro en su avión. Después de esto se hicieron grandes amigos, además se enamoró de la Reina Emeraldas, y tuvo una hija; Mayu, de la cual se hace cargo Harlock después de su muerte.

Tochiro aparece como una versión alternativa en Gun Frontier, siendo un samurái japonés. Según esta versión, fue él quien le hizo las cicatrices a Harlock en una batalla, salvándole luego la vida. Dado su aspecto, era maltratado por el resto de personas en Fronteras sin ley. Conoce a una misteriosa mujer llamada Sinuola, hacia quien siente atracción de la misma forma que con la reina Emeraldas. Cabe destacar que en Gun Frontier, Tochiro tiene una hermana: Shizuku.

En Cosmo Warrior Zero, Tochiro vive en Fronteras sin ley, esta vez, un planeta en medio del espacio. Pasa a formar parte de la tripulación de la reina Emeraldas.

Aspecto 

El aspecto de Tochiro varia con las series, lo que no cambia son sus enormes lentes, sus piernas arqueadas y su estatura. 
Suele tener una camiseta con una calavera y chaqueta oscura aunque también aparece vestido con una capa y un sombrero que cubren todo su cuerpo.

Algo que varia son sus pupilas. En las primeras series son visibles y con el tiempo desaparecen. También su boca aumenta de tamaño.

También aparece como una gran computadora (ver: Destino).

Destino 

En las primeras series, tras construir el Arcadia, Tochiro muere de fatiga, y su alma pasa a formar parte de la computadora central de Arcadia. 

Según otras versiones, es asesinado.

En Gun Frontier continua su viaje con Harlock y Sinuola, y con las muchas veces que fue condenado a muerte, y casi ejecutado, no pone en dudas que los tres hayan muerto de aquella forma en un futuro muy cercano.

Familia 
El ancestro de Tochiro: era amigo del ancestro de Harlock. Juntos juraron que su amistad se pasaría por generaciones, esto demuestra que el encuentro de estos dos en batalla no fue una coincidencia.

Mayu Oyama: traducida como Stellie y también como Tania, es la hija de Tochiro y Esmeraldas. Tras la muerte de su padre su madre desapareció y Harlock se ocupó de ella, pues se siente en deuda con su amigo. Ella toca la Ocarina.

Queen Emeraldas: es la mujer pirata, de la que Tochiro se enamora. Dada la forma de ser de este, ella corresponde a sus sentimientos con cariño. Tienen una hija y después de la muerte de su amor, desaparece sin dejar rastro.

Shizuku: Es la hermana de Tochiro. Vivía en Arroyo samurái, y forjó la espada de su hermano. Fue secuestrada por el malvado Shitalnen y luego por Darkmister.

Tori-San: (Traducido como Sr. o Sra. Pájaro) La mascota de Tochiro: es una especie de buitre con cuello delgado. Está siempre sobre él en las primeras series.

La madre de Toshiro: Aparece en la película Galaxy Express 999 y es quien le entrega el sombrero, capa y la pistola que Toshiro utilizaba cuando era niño y vivía en la luna de Plutón.

Carácter 
Tochiro es extrovertido, muy alegre y entusiasta. Adora beber, pasar con mujeres y comer mucho, eso, si no deja oportunidad sin quejarse de las cosas que salen mal. 
Es muy sentimental, y sincero y siempre está dispuesto a luchar por lo que ama.

Oyama, Tochiro
Personajes masculinos en anime y manga